

Onomastica

 Ajmone – variante del nome proprio di persona italiano maschile Aimone

Persone
 Alessandro Ajmone Marsan (1884-1941) – dirigente sportivo, imprenditore e calciatore italiano
 Giovanni Ajmone Cat (1934-2007) – esploratore italiano
 Giuseppe Ajmone (1923-2005) – pittore italiano
 Lidio Ajmone (1884-1945) – pittore italiano
 Mario Ajmone Cat (1894-1952) – generale e aviatore italiano
 Riccardo Ajmone Marsan (1889-1958) – calciatore e imprenditore italiano